Смт:
 Обухівка — Дніпропетровська область, Дніпровський район

Села:
 Обухівка — Житомирська область, Бердичівський район
 Обухівка — Миколаївська область, Братський район
 Обухівка — Харківська область, Дворічанський район
 Обухівка — Росія, Бєлгородська область, Старооскольський район
Обухівка — Росія, Ростовська область, Азовський район